Il singolare del torneo di tennis Lins Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jaime Oncins che ha battuto in finale Fernando Roese 1-6, 6-0, 6-3.

Teste di serie 

 Danilo Marcelino (primo turno)
 Pedro Rebolledo (primo turno)
 Christian Miniussi (semifinali)
 Gabriel Markus (quarti di finale)

 Alexandre Hocevar (secondo turno)
 Fernando Roese (finale)
 Roberto Jabali (primo turno)
 Ivan Kley (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lins Challenger 1989